Příjmení Sedloň je české příjmení. Náleží mimo jiné těmto významným osobnostem:

 Josef Sedloň (* 1969) – český DJ, moderátor rozhlasové stanice Rádio 1
 Michal Sedloň (1919–1982) – básník a překladatel
 Otakar Sedloň (1885–1983) – český středoškolský profesor, akademický malíř
 Richard Sedloň (1900–1992) – americký malíř

Česká příjmení